Харел Леви (, ; родился 5 августа 1978 года в кибуце , Израиль) — израильский теннисист и теннисный тренер; победитель одного турнира ATP в парном разряде; финалист парного турнира Orange Bowl (1995).

Общая информация 
Харел Леви — друг знаменитого бразильского теннисиста Густаво Куэртена.

Спортивная карьера 
Профессионал с 1995 года. Наивысшее положение в рейтинге ATP — 30-е место в июне 2001 года. На турнирах Большого шлема ни разу не поднимался выше второго круга (лучшее достижение в парном разряде — четвертьфинал Уимблдонского турнира в 2007 году). Выиграл турнир ATP в Ньюпорте в парном разряде (с Йони Эрлихом), дошёл до финала турнира АТР в Йоханнесбурге с Каролем Беком (Словакия). Двукратный финалист турниров АТР в одиночном разряде, победитель четырёх турниров серии ATP Challenger в одиночном разряде и 18 в парном. В 2001 году тяжёлая травма бедра едва не привела к окончанию его карьеры, но Леви нашёл в себе силы вернуться в спорт, хотя так и не смог возвратить прежнюю форму, и завоевал после этого в турнирах уровня ATP Challenger 3 титула в одиночном разряде и 17 — в парах.

В Кубке Дэвиса провёл за сборную 43 игры. В одиночном разряде одержал 20 побед, потерпел 16 поражений, в парах — 3 победы и четыре поражения. В 2009 году победы Леви в матчах со Швецией и Россией (будучи на 210-м месте в рейтинге АТР, победил 26-ю ракетку мира Андреева и Игоря Куницына — 34-го в рейтинге) способствовали тому, что сборная Израиля впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. 27 февраля 2011 года Леви в 32 года официально заявил об окончании игровой карьеры.

В сентябре 2017 года Леви был назначен капитаном сборной Израиля, сменив занимавшего этот пост 12 лет Эяля Рана.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров в одиночном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров в парном разряде (35)

Победы (18)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Израиля
Теннисные тренеры Израиля